Bramley (Derbyshire), een plaats in Engeland
 Bramley (Hampshire), een plaats in Engeland
 Bramley (South West), een plaats in West-Australië
 Bramley (South Yorkshire), een plaats in Engeland
 Bramley (Surrey), een plaats in Engeland
 Bramley (Leeds), een plaats in Engeland